Erba aglina o erba aglio è il nome volgare di alcune piante:
Aethusa cynapium
Cicuta minore
Teucrium scorodonia